Rahbek ist der Nachname folgender Personen:

Kamma Rahbek (1775–1829), dänische Salonnière
Knud Lyne Rahbek (1760–1830), dänischer Schriftsteller